Eredivisie 2007/08 (mannenvoetbal), seizoen 2007/08 van de hoogste professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen
 Eredivisie 2007/08 (vrouwenvoetbal), seizoen 2007/08 van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie voor vrouwen
 Eredivisie ijshockey 2007/08, seizoen 2007/08 van de hoogste Nederlandse divisie in het ijshockey
 Eredivisie volleybal 2007/08, seizoen 2007/08 van de hoogste nationale klasse in het volleybal
 Eredivisie 2007/08 (zaalvoetbal), seizoen 2007/08 van de hoogste zaalvoetbalafdeling in Nederland in de betaalde mannencompetitie